św. Rajmund Sierra (zm. 1163) – aragoński cysters
 św. Rajmund z Penyafort (1170/75-1275) – hiszpański dominikanin
 św. Rajmund Nonnat (1204-1240) – hiszpański mercedariusz
 św. Rajmund Li Quanzhen (1841-1900) – męczennik chiński
św. Rajmund Kolbe (1894-1941) – późniejszy Maksymilian Maria Kolbe

Zobacz też: Błogosławiony Rajmund